Boca del Monte puede referirse a:

 Boca del Monte, localidad de Guatemala;
 Boca del Monte, localidad de Panamá.